Grabower ist der Name von:

 Grabower Süsswaren, traditionsreicher deutscher Nahrungsmittelhersteller
 Rolf Grabower (1883–1963), deutscher Professor für Steuerrecht, Überlebender des Holocaust